

Лауреаты в области литературы и искусства 
За выдающийся вклад в сохранение и развитие отечественного и мирового киноискусства, воссоздание и пропаганду лучших образцов отечественного и мирового кинематографа

 Бородачёв, Николай Михайлович, генеральный директор Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации
 Васина, Ирина Валерьевна, главный специалист Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации
 Дмитриев, Владимир Юрьевич, первый заместитель генерального директора Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации

За вклад в отечественное и мировое музыкальное искусство, выразившийся в выдающемся исполнительском мастерстве и создании эпических образов
 Бородина, Ольга Владимировна, певица.

За талантливое воплощение сценических образов, развитие великих традиций русского балета
 Захарова, Светлана Юрьевна, балерина.

Лауреаты в области науки и технологий 
За фундаментальные и прикладные исследования по созданию акустоэлектроники и акустооптики
 Гуляев, Юрий Васильевич, академик Российской академии наук, директор Института радиотехники и электроники Российской академии наук.
 Пустовойт, Владислав Иванович, академик Российской академии наук, директор Научно-технологического центра уникального приборостроения Российской академии наук

За разработку, создание и развитие трёх поколений атомных подводных ракетоносцев
 Ковалёв, Сергей Никитич, академик Российской академии наук, генеральный конструктор и научный руководитель проектирования ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и создания морских ледостойких нефтегазодобывающих и разведывательных платформ Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин».
 Спасский, Игорь Дмитриевич, академик Российской академии наук, первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин».
 Пашаев, Давид Гусейнович, президент Государственного Российского центра атомного судостроения.

За разработку научных основ и прикладных проблем высокотехнологичной микронейрохирургии и внедрение в клиническую практику современных методов лечения заболеваний мозга
 Коновалов, Александр Николаевич, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, директор Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Российской академии медицинских наук.

Лауреаты в области гуманитарной деятельности 
 Солженицын, Александр Исаевич

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 5.06.2007 № 699 «О присуждении Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2006 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 5.06.2007 № 700 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 2006 года»

2006 год в России